Busbanzá Siglos XV y XVI: Esta es la Cronología de la Historia de la población de Busbanzá, Boyacá, Colombia, desde el año 1490 hasta el año 1600.

Historia 
<noinclude>

Referencias

Enlaces externos  
Página sobre Busbanzá

Historia de Boyacá